Dama z jednorożcem – obraz Rafaela
 Dama z jednorożcem – XV-wieczny zespół tapiserii
 Dama z jednorożcem – powieść Tracy Chevalier